Mount Payne kan syfta på följande:

 Mount Payne, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Payne, British Columbia, ett berg i Kanada